Der Federation Cup 1980 (ab 1995 Fed Cup) war die 18. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 19. bis 25. Mai im Rot-Weiss Tennis Club in West-Berlin, BR Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Australien gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Trostrunde 
Datum: Mai 1980
Austragungsort: Rot-Weiss Tennis Club, West-Berlin, BR Deutschland
Belag: Sand (rot)

Weblinks 
 Fed Cup 1980

1980
Tennisturnier 1980
Tennisturnier in Berlin